Return To Fantasy — восьмий студійний альбом англійської групи Uriah Heep.

Композиції 
 Return to Fantasy — 5:52
 Shady Lady — 4:46
 Devil's Daughter — 4:48
 Beautiful Dream — 4:52
 Prima Donna — 3:11
 Your Turn to Remember — 4:22
 Showdown — 4:17
 Why Did You Go — 3:53
 A Year Or a Day — 4:22

Джерела 
 Return To Fantasy  allmusic
 Return To Fantasy  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Uriah Heep
Червень 1975